

Anime e manga 
Marco – anime della Nippon Animation
Marco – singolo de Gli amici di Marco, sigla italiana dell'omonima serie
Marco – personaggio del manga e anime One Piece

Geografia 
Marco – comune dello stato del Ceará, Brasile
Marco – frazione del comune di Rovereto, in provincia di Trento, un tempo comune autonomo

Monete

Germania
 Marco – nome di diverse monete di area tedesca
 Courantmark – moneta della Germania settentrionale dal 1502 – cfr. Wendischer Münzverein
 Mark Banco – unità di conto di Amburgo (XVII – XIX secolo)
 Goldmark – Impero tedesco 1871-1915
 Papiermark – Germania 1919-1923
 Rentenmark – Germania 1923-1924
 Reichsmark – Germania 1924-1948
 Marco tedesco – Germania 1948-2001
 Marco della Repubblica Democratica Tedesca – valuta della Repubblica Democratica Tedesca (sostituito dal Marco tedesco con l'unificazione della Germania)

Altri paesi
 Marco – valuta della Bosnia ed Erzegovina dal 1998 
 Marco – valuta della Finlandia fino al 2001
 Marco estone – (1918-1927)
 Marco polacco – (1918-1926)

Persone 
 Marco – discepolo dell'apostolo Paolo
 Marco – maestro gnostico della scuola di Valentino
 Marco – papa della Chiesa cattolica (336)
 Marco – usurpatore romano
 Marco – Imperatore romano d'Oriente insieme al padre Basilisco
 Marco – vescovo italiano
 Carles Marco – ex cestista e allenatore di pallacanestro spagnolo
 Domenico Marco – prefetto, avvocato e politico italiano
 Enric Marco – sindacalista spagnolo
 Georg Marco – scacchista e compositore di scacchi romeno
 José Antonio Marco – cestista spagnolo

Altro 
Marco – nome proprio di persona italiano maschile
Marco – unità di misura del peso medievale
Marco – personaggio della serie fantascientifica di libri per ragazzi Animorphs

Altri progetti